Богоявленский братский монастырь — название нескольких монастырей, созданных русскими православными братствами:

Белоруссия
 Богоявленский братский мужской монастырь в Могилёве.
 Богоявленский братский женский монастырь в Могилёве.
 Богоявленский братский монастырь в Пинске.
 Богоявленский братский монастырь в Полоцке.

Украина
 Богоявленский братский монастырь в Киеве.

Примечания

См. также 
 

Богоявленские монастыри